Aitsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aitsaari, Masko, Egentliga Finland, 
 Aitsaari, Salo, Egentliga Finland, 
 Aitsaari, Villmanstrand, Södra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar